Urmo ima više značenja:
 Urmo (Kozenca)
 Urmo (Taranto)